El pueblo wampis o de los huambisas es un pueblo indígena de la Amazonía peruana emplazado en las provincias de las provincias de Condorcanqui en Amazonas y del Datem del Marañón en Loreto, en las cuencas altas de los ríos Morona y Santiago, tributarios del río Marañón.  Su idioma propio, el huambisa, pertenece a la familia de las lenguas jívaras.

En 2015 el pueblo wampis conformaron un gobierno territorial autónomo: la Nación Wampis.

Véase también 
 Alfonso Graña

Referencias

Etnias de Perú
Pueblos indígenas de Perú